A „kongresszus” szó több értelemben használatos:

Állami (államszövetségi) törvényhozás testülete 
 Kontinentális kongresszus (1774–1789)
 Az Amerikai Egyesült Államok Kongresszusa

Nemzetközi tárgyalássorozat, konferencia, egyezmény 
 Bécsi kongresszus (1814–1815)
 Aacheni kongresszus (1818)
 Lushnjai kongresszus (1920)
 Berlini kongresszus (1878)

Politikai pártok, szervezetek kongresszusai 
A „kongresszus” kifejezés jelölheti magát a testületet (nagy kezdőbetűvel), és annak rendszeresen összehívott ünnepélyes közgyűléseit, tanácskozásait, „üléseit” is (kis kezdőbetűvel). A „pártkongresszus” kifejezést csak magukra a tanácskozásokra (mint eseményekre) alkalmazzák.
 Szovjetunió Kommunista Pártjának Kongresszusa, és annak tanácskozásai („kongresszusai”).
 Magyar Szocialista Munkáspárt Kongresszusa

Indiai Nemzeti Kongresszus ("Kongresszus Párt") 1885-ben alapított indiai párt

Civil szervezetek értekezlete, világtalákozója 
 Nemzetközi Ifjúsági Kongresszus az Eszperantó Ifjúsági Világszövetség (TEJO) hivatalos éves kongresszusa
 A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) kongresszusai
 A Páneurópai Unió nemzetközi kongresszusai